Ктив хасер () и ктив мале (ктив хасар никуд письмо без огласовок; , полное письмо) — два варианта орфографии иврита.

В наше время в Израиле используются оба варианта правописания.

 Огласованное правописание (с никудом), которое употребляется в текстах Библии и молитвенниках, в поэзии, в большинстве словарей, в книгах и газетах для детей и новых репатриантов, а также при написании имён библейского происхождения (שלמה‎, יעקב‎, כהן). Иногда применяются огласовки для необходимости точно обозначить гласные в имени собственном, редком или иностранном слове или во избежание двусмысленности.
 Неогласованное правописание (без нику́да) с широким применением «имот криа» (матрес лекционис), которое восходит к традиционному «ктив мале» мишнаитской и средневековой еврейской письменности.

Ктив хасер 
В ктив хасер используется написание текста, которое обычно используется в огласованной версии (с никудом), но без огласовок. В этом случае читатель определяет произношение слова (в случае чтения омографов) по контексту.

Ктив мале 
Правописание «ктив мале» (или «ктив хасар никуд»), использующее «имот криа» для облегчения чтения в отсутствие огласовок, развилось в Средние века (хронологически раньше изобретения огласовок) и не было упорядоченным. В 1970 г. Академия языка иврит приняла стандарт правил для этого правописания, призванный упорядочить и рационализировать этот вид письма. В 2017 году Академия опубликовала поправки к нему.
Основные правила:
 Для звуков «о» и «у» используется буква вав
 Для звука «и» используется буква йуд (с некоторыми исключениями)
 Вав, когда он означает согласный звук, удваивается.
 Йуд, когда он означает согласный звук, удваивается.

Примечания 

Орфография
Еврейское письмо